Экбе́рт:

 Экберт I (ок. 1025—1068) — граф Брауншвейга, Дерлингау и маркграф Фрисландии, маркграф Мейсена.
 Экберт II (ок. 1059/1061—1090) — граф Брауншвейга и Дерлингау, маркграф Фрисландии, маркграф Мейсена.

См. также 
 Эгберт